

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1917, as seguintes agremiações:

 Clube de Regatas Boqueirão do Passeio, do Rio de Janeiro
 Sport Club Brasil, do Rio de Janeiro
 Cattete Football Club, do Rio de Janeiro
 Club de Regatas Icarahy, de Niterói
 Paladino Foot-Ball Club, do Rio de Janeiro
 Palmeiras Athletic Club, do Rio de Janeiro
 Progresso Football Club, do Rio de Janeiro
 Associação Athletica River São Bento, do Rio de Janeiro
 Club de Regatas Vasco da Gama, do Rio de Janeiro

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1917
Campeonato Carioca de Futebol de 1917‎